Hägg ist der Familienname folgender Personen:
 Carina Hägg (* 1957), schwedische Politikerin
 Gertrud Wysse Hägg (1912–2006), schwedisch-amerikanische Grafikdesignerin und Illustratorin
 Göran Hägg (1947–2015), schwedischer Literaturwissenschaftler
 Gunder Hägg (1918–2004), schwedischer Leichtathlet
 Gunnar Hägg (1903–1986), schwedischer Chemiker 
 Jacob Hägg (1839–1931), schwedischer Offizier und Marinemaler
 Jacob Adolf Hägg (1850–1928), schwedischer Komponist
 Robert Hägg (* 1995), schwedischer Eishockeyspieler

Hägg bezeichnet das
 Hägg-Diagramm in der analytischen Chemie, nach Gunnar Hägg

Siehe auch:
 Hagg
 Hack (Begriffsklärung)
 Hegg
 Heck (Begriffsklärung)